est un astéroïde troyen de Jupiter découvert le  à Socorro (Nouveau-Mexique) par le LINEAR. Depuis la mise en évidence de sa prédécouverte le  à l'observatoire Yerkes de Williams Bay (Wisconsin) par l'astronome américain Edward E. Barnard, il est considéré comme le premier troyen à avoir été observé,  restant le premier à avoir été caractérisé comme tel.

Articles connexes 
 Liste des planètes mineures (12001-13000)
 Astéroïdes troyens de Jupiter

Notes et références 

Astéroïde au point de Lagrange L5 du système Soleil-Jupiter
Planète mineure découverte en 1999
Planète mineure prédécouverte en 1904
Objet céleste nommé par sa désignation provisoire